(1914-1994), écrivain américain ;
 Hank Fraley (1977-), joueur de football américain.